Serie 2 steht für:

 Scania Serie 2 (Lkw), Lkw-Modell der Marke Scania
 Scania Serie 2 (Bus), Bus-Modell der Marke Scania

Series II steht für:
 Clénet Series II, Automodell von Clénet Coachworks
 Excalibur Series II, Automodell von Excalibur Automobile Corporation
 Land Rover Series II, Automodell von Land Rover, siehe Land Rover Series

Abkürzung